Галлен (; ) — фамилия.

Известные носители: 

 Галлен, Иоган Андреас (1846—1925) — шведский композитор, дирижёр и музыкальный педагог; отец .
  (1890—1974) — шведский скульптор и график, сын Андреаса Галлена.
  (1915—2007) — американский бизнесмен.
 Галлен, Лори (род. 1962) — новозеландский хоккеист (на траве), полевой игрок; участник Олимпийских игр 1984 года.